Э́нецкий язы́к — язык энцев; один из самодийских языков уральской языковой семьи, распространённый на правобережье нижнего течения Енисея в Таймырском районе. Число говорящих на энецком языке — 43 чел. (2010 г.). В 2002 году таких было 119 чел.

Диалекты 
Язык имеет два сильно различающихся диалекта — сомату (тундровый, хантайский, туруханский) и пэ-бай (лесной, баихинский, карасинский, мангазейский). Основные различия между диалектами заключаются в фонетике, морфологии и лексике (лес. эн. «буусы», тунд. эн. «баху”», рус. «старик, муж»). Носители тундрового диалекта живут в посёлке Воронцово, несколько семей кочуют в тундре в районе посёлка Тухард; до недавнего времени они жили в селении Кареповск (недалеко от Воронцова). Носители лесного диалекта живут, в основном, в посёлке Потапово. Несколько носителей обоих диалектов с пассивным владением энецкого языка живут в Дудинке, единично — в других посёлках Таймырского Долгано-Ненецкого района.

Энецкий алфавит 
Энецкий алфавит был разработан на рубеже 1980—1990-х годов (первый проект был опубликован Н. М. Терещенко в 1986 году). Алфавит официально не принят, но на нём выпущено несколько книг (в том числе русско-энецкий словарь для школьников и букварь). В 2018 году началась реализация проекта Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) и Сибирского федерального университета по разработке официальной энецкой письменности.

Алфавит энецко-русского и русского-энецкого словаря на основе кириллицы выглядит так:

В букваре энецкого языка новейшего издания (2017 год) буква Ҫ ҫ отсутствует.

В газете «Таймыр», изредка публикующей материалы на энецком языке, используются, дополнительно к буквам русского алфавита, буквы Ӈ ӈ Э̇ э̇ ʼ ʼʼ. В ряде других изданий используется алфавит с дополнительными буквами Ԑ ԑ, Ӈ ӈ, ʼʼ.

В 2019 году энецкая письменность была реформирована и в апреле 2020 года вышел энецкий букварь на новом варианте алфавита. Алфавит содержит следующие буквы:

Лингвистическая характеристика 
Энецкий относится к языкам агглютинативного типа, обладает развитым чередованием основ и фузионными явлениями.

В результате выпадения согласных в языке возникли закон открытого слога и многочисленные сочетания гласных, однако в лесном диалекте произошла дальнейшая редукция гласных, что привело к сокращению вокалических последовательностей.

Грамматически, морфологически и лексически он близок к ненецкому и нганасанскому языкам, что обусловлено их близким родством и контактированием. Сами названия «ненецкий», «энецкий» и «нганасанский» (nenesa, enesa и nganasa) этимологически тождественны.

Пример текста 
Ниже представлено стихотворение на лесном диалекте «Песня о Прилуках» В. Н. Пальчина с подстрочным переводом на русский язык:

Функционирование языка 
Язык коренного малочисленного народа России. В бытовом общении почти не используется. Владеет энецким в основном старшее поколение. Передача детям отсутствует. Лесной диалект изучается в дошкольных учреждениях, в начальной и средней школе преподаётся факультативно, на тундровом диалекте обучение не ведётся. В газете «Таймыр» публикуются статьи З. Н. Болиной на лесном диалекте.

Примечания

Литература 
  (в пер.)
 Сорокина И. П., Болина Д. С. Энецко-русский словарь: с кратким грамматическим очерком: около 8000 слов. — СПб.: Наука, 2009. ISBN 978-5-98187-304-1
 Сорокина И. П. Энецкий язык. — СПб.: Наука, 2010. 412 с. ISBN 978-5-02-025581-4
 Mikola T. Morphologisches Wörterbuch des Enzischen. Szeged, 1995 (= Studia Uralo-Altaica 36)

Ссылки 

 Ethnologue (лесной диалект)
 Ethnologue (тундровый диалект)
 Библиография
 Лингвистика
 Проект по разработке энецкой письменности
 Лесной энецкий язык: Кто на просторах арктической тундры говорит на «настоящем языке»
 The Sound of the Forest Enets language (Numbers, & Sample Text)

Языки России
Самодийские языки